Lobularia är ett släkte av svampar. Lobularia ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. Lobularia kan också avse ett växtsläkte inom familjen korsblommiga växter.

Källor

Disksvampar
Lobularia